Уильям Мартин:
 Мартин, Уильям Макчесни (1906—1998) — 9-й глава Федеральной резервной системы (1951—1970).
 Мартин, Уильям Мелвилл (1876—1970) — канадский политик.
 Мартин, Уильям (1866—1931) — американский стрелок.
 Мартин, Уильям (1828—1905) — французский яхтсмен.
 Мартин, Уильям (1767—1810) — английский натуралист и палеонтолог.